Black Bear Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Bear Mountain (Montana)
 Black Bear Mountain (New York)
 Black Bear Mountain (Oklahoma)